Йонна — топоним.

 Йонна — департамент на востоке Франции.
 Йонна — река во Франции.

См. также 
 Йона